Асмах Хаджи Омар (); (, Джитра, Кедах) — малайзийский лингвист, первая малайская женщина, получившая звание доктора в области языкознания (Лондонский университет, 1969 г.). Окончила Университет Индонезия в Джакарте (1961 г.), там же получила звание магистра (1963). С 1963 по 2000 гг. преподавала в Университете Малайя (УМ), где получила звание профессора (1976 год) и почётного профессора (2000). В 1972 году возглавила Центр языков УМ. В 1983—1986 гг. была заместителем проректора УМ. В 2001—2005 гг. заняла должность директора Центра малайской цивилизации имени Заабы в Педагогическом университете султана Идриса в Танджунг Малиме.

Автор многочисленных работ по малайской лингвистике, в том числе нормативной грамматике.

Президент Ассоциации современных языков Малайзии (Persatuan Bahasa Moden).

Награды 
 Почётный титул датук от султана Кедаха (1979)
 Звание «Выдающийся лингвист» (2001)
 Звание «Выдающийся лингвист в области национального языка» (2010)
 Звание "Выдающийся учёный страны" () (2011)

Основные труды 
 1968: Asmah H. Omar. Morfologi dan Sintaksis bahasa Melayu. Kuala Lumpur, 1968 (Рец. Оглоблин А.К. - "Народы Азии и Африки", № 3. С. 222–223).
 1975: Essays on Malaysian Linguistics (Эссе по малайзийской лингвистике)
 1976: The Teaching of Bahasa Malaysia in the Context of National Language Planning (Преподавание малайзийского языка в контексте планирования национальной языковой политики)
 1978: Pengajian Bahasa Malaysia dalam Konteks Perancangnan Bahasa Malaysia (Изучение малайзийского языка в контексте планирования национальной языковой политики)
 1978: Perancangan Bahasa dengan Rujukan Khusus kepada Perancangan Bahasa Malaysia (Языковая политика, особенно касающаяся малайзийского языка)
 1980, переиздание 1993: Nahu Melayu Mutakhir (Грамматика современного малайского языка)
 1981: The Iban Language of Sarawak: A Grammatical Description (Язык ибан на Сараваке: описание грамматического строя)
 1982: Language and Society in Malaysia (Язык и общество в Малайзии)
 1983: The Malay peoples of Malaysia and their Languages (Малайцы в Малайзии и их языки)
 1983: Bahasa Surat Rasmi: Bahasa Dalam Komunikasi (Официальный литературный язык: язык коммуникации)
 1984: Bahasa Iklan Perniagaan: Satu Kajian Bahasa Retorik (Язык торговой рекламы: исследование языка риторики)
 1985: Bahasa Borang: Bahasa Dalam Komunikasi (Язык анкет: коммуникативный язык)
 1985: Bahasa Diraja (Язык королевского двора)
 1986: Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu (Язык и образ мышления малайцев)
 1986: Susur Galur Bahasa Melayu (Происхождение малайского языка)
 1987: Bahasa Malaysia Saintifik (Малайский язык науки)
 2008: Ensiklopedia Bahasa Melayu (Энциклопедия малайского языка)
 2008: Nahu Kemaskini (Усовершенствованная грамматика)
 2013: T.V. Dorofeeva, E.S. Kukushkina, V.A. Pogadaev. Kamus Besar Melayu-Rusia. Lebih kurang 60 000 kata masukan. Penasihat Editorial Prof. Emeritus Dato’ Dr Asmah Haji Omar. Moscow: Penerbit “Klyuch-C”, 2013, 1024 hlm. ISBN 978-5-93136-192-5

Примечания 

Лингвисты Малайзии
Лексикографы Малайзии
Учёные Малайзии
Выпускники Университета Индонезия